Davisov pokal 2019 je sto osmi teniški turnir za Davisov pokal.

Finalna skupina

Postavljene države

Kvalifikacije
Potekalo 1. in 2. februarja

Skupinski del
T = tekme, M = dvoboji, S = nizi

Zaključni del

Finale

Sklici

Viri
 

2019 v športu
2019